Kamenná Poruba – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju żylińskim
 Kamenná Poruba – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju preszowskim